Кандым-Хаузак-Шады — нефтегазовый проект в Узбекистане. Начальные запасы проекта составляют 93,23 млн тонн нефти. Проектная добыча газа должна составить 11 млрд м³. В проект входят такие нефтегазовые месторождений, как Кандым и Хаузак-Шады.

Соглашение по проекту Кандым-Хаузак-Шады было подписано 16 июня 2004 года в присутствии Президента России В. В. Путина и Президента Узбекистана И. А. Каримова. В ноябре 2007 года газовый промысел Хаузак был торжественно введён в эксплуатацию. Месторождения Кандым и Хаузак-Шады расположены в непосредственной близости от узбекско-туркменской границы.

Оператором проекта является российская компания Лукойл (90 %). Другой участник проекта Узбекнефтегаз (10 %).

Ссылки 
 Кандым-Хаузак-Шады
 В Узбекистане вступило в силу СРП по газовому проекту «Кандым-Хаузак-Шады»
 «Лукойл» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о разделе продукции по проекту «Кандым-Хаузак-Шады»

Нефтегазовые проекты Узбекистана
Лукойл